Баррингто́ния азиа́тская () — вид деревьев семейства Лецитисовые.

Описание 

Дерево маленьких или средних размеров, достигающее в высоту от 7 до 25 метров.

Это дерево небольшого и среднего размера, вырастающее до 7–25 м в высоту. Листья узко-обратнояйцевидные, 20–40 см в длину и 10–20 см в ширину. Плод имеет диаметр 9–11 см, при этом толстый губчатый волокнистый слой покрывает семя диаметром 4–5 см.

Распространение 

Встречается в мангровых рощах на тропических побережьях и островах Индийского океана и западной части Тихого океана от Занзибара на восток до Тайваня, Филиппин, Фиджи и Новой Каледонии.

Примечания 

Лецитисовые
Флора Мадагаскара
Флора Океании
Флора Юго-Восточной Азии